Кубок короля Бахрейна 2016 () — 61-й розыгрыш .

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте goalzz.com 

2016
Спорт в Бахрейне в 2016 году
Бахрейн